Orlando Cavalcanti de Albuquerque (Formiga, 1910 — Belo Horizonte, 1982) foi um poeta, ensaísta e jornalista brasileiro.

Formado em Direito pela UFMG em 1932, dedicou-se ao jornalismo desde os tempos de faculdade, colaborando nos jornais Estado de Minas e O Diário, ambos da capital mineira. Entre seus livros de poesia destaca-se Rosa Noturna. Autor de ensaios políticos, ganhou edições sucessivas o seu volume Os insurretos de 43, análise das origens, motivações e conseqüências do Manifesto dos Mineiros, libelo contra a ditadura de Vargas.
Funcionário da Câmara Municipal de Belo Horizonte, foi Diretor-Geral daquala casa, cargo em que se aposentou.

Poetas de Minas Gerais
Jornalistas de Minas Gerais
Alunos da Universidade Federal de Minas Gerais
Naturais de Formiga (Minas Gerais)